William Comyn ist der Name folgender Personen:

* William Comyn (Bischof), † 1295/7, schottischer Geistlicher
 William Comyn, Earl of Buchan († 1233), schottischer Adliger
 William Comyn († 1160), Kanzler von Schottland, siehe William Cumin